Apostolos Nikolaidis ist der Name folgender Personen:

* Apostolos Nikolaidis (Sportler) (1896–1980), griechischer Sportler und Sportfunktionär
 Apostolos Nikolaidis (Sänger) (1938–1999), griechischer Sänger

Siehe auch:
 Apostolos-Nikolaidis-Stadion, Fußballstadion in Athen